Лигирование (от  — «связывать»):

 Лигирование — медицинский термин, означающий процедуру наложения на кровеносные сосуды лигатуры
  — термин биохимии, означающий метод синтеза пептидов и белков, соединение двух молекул с образованием новой химической связи с участием фермента лигазы
 Лигирование — термин, используемый в молекулярной биологии, означающий соединение двух молекул нуклеиновых кислот с участием фермента ДНК-лигазы